Phratora laticollis är en skalbaggsart som först beskrevs av Christian Wilhelm Ludwig Eduard Suffrian 1851.  Phratora laticollis ingår i släktet Phratora, och familjen bladbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
laticollis